Мармыжи — топоним:
 Калужская область
 Мармыжи — село в Мещовском районе;
 Курская область
 Мармыжи — деревня в Конышевском районе;
 Мармыжи — село в Курчатовском районе;
 Мармыжи — село в Советском районе;
 Мармыжи — деревня в Фатежском районе;
 Нижегородская область
 Мармыжи — село в Перевозском районе;
 Тульская область
 Мармыжи — деревня в Щёкинском районе;
Также:
 Мармыжи — станция Орловско-Курского отделения Московской железной дороги, расположена в пристанционном посёлке им. Ленина, в 5 км от села Мармыжи Советского района Курской области.